Shabangu ist der Familienname folgender Personen:

 Banele Shabangu (* 2002), südafrikanische Leichtathletin
 Paul Shabangu (* um 1943), Premierminister von Swasiland
 Susan Shabangu (* 1956), südafrikanische Politikerin (ANC)